Но́льте () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Нольте, Ханс-Генрих (род. 1938) — немецкий историк, специалист по Восточной Европе, представитель мир-системного подхода.
 Нольте, Харри (род. 1961) — немецкий гребец-байдарочник.
 Нольте, Эрнст (1923—2016) — немецкий историк и философ, исследователь фашизма.

См. также 
 Нолти, Ник